Авксентьєв або Авксентьєва — старослов'янське прізвище давньогрецького походження від чоловічого особистого імені Авксентій (грец.Αὐξέντιος).
Прізвище, поширене в Україні, Болгарії, Молдові та Білорусі. Відомі носії:
 Авксєнтьєв Микола Дмитрович — один з діячів партії есерів
 Авксентьєв Юрій Анатолійович — український політик